93-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР, имевшее два формирования:
 93-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1936 году
 93-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1942 году